Die US Open 2015 im Badminton fanden vom 16. bis zum 21. Juni 2015 im Suffolk County Community College in Selden statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Chou Tien-chen (Halbfinale)
  Viktor Axelsen (zurückgezogen)
  Hans-Kristian Vittinghus (Finale)
  Sho Sasaki (1. Runde)
  Marc Zwiebler (zurückgezogen)
  Dionysius Hayom Rumbaka (zurückgezogen)
  Xue Song (2. Runde)
  Hsu Jen-hao (3. Runde)
  Takuma Ueda (Viertelfinale)
  Wong Wing Ki (3. Runde)
  Rajiv Ouseph (Viertelfinale)
  Ng Ka Long (Viertelfinale)
  Kazumasa Sakai (1. Runde)
  Ajay Jayaram (3. Runde)
  Riichi Takeshita (3. Runde)
  Sai Praneeth Bhamidipati (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Nozomi Okuhara (Champion)
  Akane Yamaguchi (Halbfinale)
  Zhang Beiwen (2. Runde)
  Sayaka Takahashi (Halbfinale)
  Michelle Li (1. Runde)
  Minatsu Mitani (Viertelfinale)
  Beatriz Corrales (2. Runde)
  Pai Yu-po (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (zurückgezogen)
  Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata (2. Runde)
  Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (1. Runde)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Halbfinale)
  Andrei Adistia / Hendra Gunawan (zurückgezogen)
  Kenta Kazuno / Kazushi Yamada (Viertelfinale)
  Adam Cwalina / Przemysław Wacha (2. Runde)
  Michael Fuchs / Johannes Schöttler (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (1. Runde)
  Eefje Muskens / Selena Piek (Viertelfinale)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (Viertelfinale)
  Jwala Gutta / Ashwini Ponnappa (Halbfinale)
  Yu Yang / Zhong Qianxin (Champion)
  Eva Lee / Paula Obanana (2. Runde)
  Johanna Goliszewski / Carla Nelte (Viertelfinale)
  Heather Olver / Lauren Smith (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Michael Fuchs / Birgit Michels (Halbfinale)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (Finale)
  Jacco Arends / Selena Piek (Halbfinale)
  Chan Yun Lung / Tse Ying Suet (2. Runde)
  Jorrit de Ruiter / Samantha Barning (2. Runde)
  Phillip Chew / Jamie Subandhi (1. Runde)
  Liu Yuchen / Zhong Qianxin (1. Runde)
  Toby Ng / Alexandra Bruce (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2015
BWF Grand Prix 2015
Sportveranstaltung in New York
Brookhaven (New York)